Наполеони — фамилия. Известные носители:

 Наполеони, Лоретта (род. 1955) — итальянская журналистка, писательница и политический аналитик.
 Наполеони, Стефано (род. 1986) — итальянский футболист